De witte eikenbastmineermot (Ectoedemia atrifrontella) is een vlinder uit de familie dwergmineermotten (Nepticulidae). De wetenschappelijke naam is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1851 door Stainton.

De soort komt voor in Europa.

Dwergmineermotten
Dier uit het Palearctisch gebied